Макіївська сільська рада — Київська область, Білоцерківський район
 Макіївська сільська рада — Луганська область, Кремінський район
 Макіївська сільська рада — Черкаська область, Смілянський район
 Макіївська сільська рада — Чернігівська область, Варвинський район
 Макіївська сільська рада — Чернігівська область, Носівський район